I duellanti – film del 1977 diretto da Ridley Scott
 I duellanti – racconto di Joseph Conrad del 1908
 I duellanti – programma televisivo italiano